Piknik a Függő Sziklánál 1975-ben bemutatott ausztrál film, rendezte: Peter Weir
 Piknik a Függő-sziklánál 2018-ban bemutatott ausztrál televíziós minisorozat, rendezte: Larysa Kondracki, Michael Rymer, Amanda Brotchie